Петер Корнелиус: Петер Йозеф фон Корнелиус (1783—1867) — немецкий художник
 Карл Август Петер Корнелиус (1824—1874) — немецкий композитор
 Корнелиус, Петер (род. 1951) — австрийский гитарист, исполнитель, участник «Enigma»